LAV steht für:

 Linea Aeropostal Venezolana, eine ehemalige venezolanische Fluggesellschaft
 Alba Star, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Leichtathletikvereinigung, siehe :Kategorie:Leichtathletikverein
 Liechtensteiner Alpenverein
 Light Armored Vehicle-25 (kurz LAV-25)
 Línea de Alta Velocidad – spanische Abkürzung für „Schnellfahrstrecke“
 Landesabfallverband in Österreich
 Landesapothekerverband
 Landwirtschaftlicher Arbeitgeberverband
 Lateinamerika Verein (deutscher Wirtschaftsverband)
 Lohn-Ausfall-Versicherung in der Schweiz 
 Lymphadenopathy Associated Virus – die ursprüngliche Bezeichnung des Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)
 libavcodec, eine Programmbibliothek mit Splittern und Codecs für Multimedia-Inhalte

LAv steht für:

 Lehrkraft mit Arbeitsvertrag

LaV steht für:

 Local-as-View, ein Fachbegriff aus der Informatik

lav steht für:

 lettische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2

LAV